Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Tronquay (Calvados)
Le Tronquay (Eure)